La chiesa del purgatorio, detta anche chiesa dei Morti sita in piazza del purgatorio, è una chiesa di Foggia

La chiesa fu eretta nel 1650 ed era sede della confraternita dei Bianchi o dei Morti. La facciata del tempio possiede un festone fermato da alcune riproduzioni di ossa umane intrecciate a teschi e alcuni simboli del potere religioso e civile. L'interno è un unico ambiente coperto da un soffitto ligneo a cassettoni, opera del Fontana (1683).  Bello l'altare maggiore in marmi pregiati e intarsi policromi, con due sculture raffiguranti San Michele Arcangelo e l'Angelo Custode, di Lorenzo Vaccaro e Antonio Fontana. Sullo stesso altare, il dipinto della Madonna della Misericordia, di scuola napoletana e un Ecce Homo attribuito a Guido Reni. Lungo le pareti laterali, quattordici grandi tele (di autore ignoto) rappresentano le opere di misericordia corporali e spirituali attribuite a Benedetto Brunetti (XVII secolo).

Altri progetti 

Purgatorio
Foggia